Рондели:
 Рондели, Александр (1942—2015) ― советский и грузинский учёный-востоковед, политолог, дипломат.
 Рондели (Цагарейшвили), Давид Евгеньевич (1904—1976) — советский грузинский кинорежиссёр и сценарист.